Арукюла — эстонский топоним:

 Арукюла — посёлок в волости Раазику уезда Харьюмаа.
 Арукюла — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа.
 Арукюла — деревня в волости Алутагузе уезда Ида-Вирумаа.
 Арукюла — деревня в волости Люганузе уезда Ида-Вирумаа.
 Арукюла — деревня в волости Ярва уезда Ярвамаа.
 Арукюла — деревня в волости Винни уезда Ляэне-Вирумаа.
 Арукюла — деревня в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Арукюла — деревня в волости Мярьамаа уезда Рапламаа.
 Арукюла — мыза в уезде Харьюмаа.
 Арукюла — мыза в уезде Ярвамаа.
 Арукюла — река в Эстонии.

См. также:
 Пещеры Арукюла — природоохранный объект в Эстонии.